FC Sellier & Bellot Vlašim (celým názvem: Fotball Club Sellier & Bellot Vlašim) je český profesionální fotbalový klub, který sídlí ve Vlašimi ve Středočeském kraji. Tým hraje druhou nejvyšší českou soutěž Fortuna národní ligu. Své domácí zápasy sehrává na stadionu v Kollárově ulici s kapacitou 1 200 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Založen byl v roce 1922. Svůj současný název nese od roku 2016. Spartak byl v klubovém názvu obsažen v letech 1953–1990.
V sezóně 2008/2009 Vlašim vyhrála Českou fotbalovou ligu a postoupila tak do druhé nejvyšší soutěže, v níž chyběla 29 sezón. V prvních dvou ročnících 2009/2010 a 2010/2011 skončila Vlašim na sedmém místě. Nebyla však schopna tyto úspěchy zopakovat a skončila v sezónách 2011/2012, 2012/2013 a 2014/2015 ve spodní polovině tabulky.

Své domácí zápasy pořádá ve Vlašimi na stadionu v Kollárové ulici s kapacitou 1 200 diváků. Klub má 12 týmů ve všech věkových kategoriích a skládá se z cca 300 členů. Vlašim využívá novinku v českém fotbalu a tou jsou farmy (dříve Čáslav, od roku 2018 Kácov).

Historické názvy 

Zdroj: 

 1922 – SK Vlašim (Sportovní klub Vlašim)
 1927 – AFK Vlašim (Atletický fotbalový klub Vlašim)
 1948 – ZSJ Zbrojovka Vlašim (Základní sportovní jednota Zbrojovka Vlašim)
 1953 – DSO Spartak Vlašim (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Vlašim)
 1957 – TJ Spartak Vlašim (Tělovýchovná jednota Spartak Vlašim)
 1974 – TJ Spartak BS Vlašim (Tělovýchovná jednota Spartak Blanické strojírny Vlašim)
 1990 – FC BS Vlašim (Football Club Blanické strojírny Vlašim)
 1994 – FC Agrox Vlašim (Football Club Agrox Vlašim)
 1994 – FC Vlašim (Football Club Vlašim)
 2006 – fúze s FK Graffin Kácov ⇒ FC Graffin Vlašim (Football Club Graffin Vlašim)
 2016 – FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s. (Football Club Sellier & Bellot Vlašim, akciová společnost)

Soupiska

Stadiony

Kollárova ulice (U sila) 
 Kapacita: 1 200 míst (sedačky - 936 míst, ostatní místa - lavice)
 Rozměry hřiště: 105 × 68 m
Součástí areálu je tréninkové hřiště s umělým povrchem III. generace

Na Lukách 
 Hřiště s běžeckou dráhou
 Kapacita: 642 míst k sezení
 Rozměry hřiště: 105 × 66 m
Tento stadión ve Vlašimi převážně využívají mužstva mládeže a oddíl atletiky TJ Spartak Vlašim. V areálu se nachází travnaté tréninkové hřiště a nově vytvořené hřiště s umělým povrchem III. generace

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: Středočeský krajský přebor
 1965–1966: Divize C
 1966–1969: 2. liga – sk. A
 1969–1970: 2. liga
 1970–1972: 3. liga – sk. A
 1972–1973: 3. liga – sk. B
 1973–1974: 3. liga – sk. A
 1974–1977: 2. liga
 1977–1978: ČNFL – sk. A
 1978–1979: Divize A
 1979–1980: ČNFL – sk. A
 1980–1981: Divize A
 1981–1982: 2. ČNFL – sk. B
 1982–1986: Divize C
 1986–1987: Divize A
 1987–1991: Středočeský krajský přebor
 1991–1992: Středočeský župní přebor
 1992–1993: Divize C
 1993–1995: Česká fotbalová liga
 1995–1996: Divize A
 1996–1997: Divize C
 1997–1999: Středočeský župní přebor
 1999–2002: I. A třída Středočeské župy – sk. B
 2002–2004: I. A třída Středočeského kraje – sk. B
 2004–2006: Přebor Středočeského kraje
 2006–2007: Divize B
 2007–2009: Česká fotbalová liga
 2009–2012: 2. liga
 2012– : Fotbalová národní liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1977/78: Vlašim nenastoupila do dalšího ročníku ČNFL, kvůli pokusu o uplacení rozhodčího v zápase s TJ VP Frýdek-Místek byla vyloučena ze soutěže a přihlášena o soutěž níže do Divize A 1978/1979.
 2005/06: Vlašimi po fúzi s Kácovem připadla jeho divizní licence.

Bývalí hráči 
Z významných hráčů působili ve Vlašimi mj. Luboš Kozel, Luboš Zákostelský, Jiří Kotrba, Vít Štětina, Jaroslav Bartoň, Jiří Rosický, Michal Bílek, Josef Obajdin, Josef Bouška, Jan Pavlíček, Jiří Dozorec, Antonín Dvořák, Oldřich Rott, Jiří Tupec, Charvát, Jan Bušek, Pavel Kňazík, Koukal, Oldřich Urban, Pavel Melichar, Štefan Ivančík, Jan Jarkovský, Jaroslav Vejvoda, Miroslav Kašpar, Vrabec, Jaroslav Findejs.

Trenéři 
Jako trenéři ve Vlašimi působili mj. Rostislav Vojáček, Ladislav Ženíšek, Štefan Čambal, Josef Bican, Josef Forejt, Svatopluk Pluskal, Bohumil Hlaváč, Jaroslav Vejvoda, Roman Nádvorník a Boris Kočí.

Erich Brabec přišel v říjnu 2018 a do konce sezony 2018/19 Marek Mašek; Václav Hradecký přišli v letní 2019/20 přípravě a skončili v září téhož roku a Daniel Šmejkal nahradil dvojici před nimi.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Fotbalové kluby ve Středočeském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1922
Sportovní kluby v okrese Benešov
Fotbal v okrese Benešov
FC Sellier & Bellot